Cosmo Guastella (1854-1922) – filosofo italiano
 Salvatore Guastella (1963) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Serafino Amabile Guastella (1819-1899) – antropologo italiano